Соколовский, Николай Аркадьевич («Эрик Ингобор», 1902—середина 1980-х) — театральный режиссёр и писатель-фантаст.
 Соколовский, Николай Николаевич (1864—1920) — музыкант, профессор консерватории.